In het seizoen 2013/2014 komt Tottenham Hotspur FC uit in de Engelse Premier League. Het seizoen is begonnen op 18 augustus 2012 met een uitwedstrijd in de Premier League bij: Crystal Palace FC.
Tottenham zal eveneens uitkomen in de FA Cup en de League Cup. Tottenham start in de play-off ronde van de UEFA Europa League 2013/14 met een uitwedstrijd bij Dinamo Tbilisi.

Selectie

Selectie 2013/2014

Wedstrijdverslagen 2013/2014

Vriendschappelijk 2013/2014

League Cup 2013/2014

FA Cup 2013/2014

UEFA Europa League 2013/2014

Premier League

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken Tottenham Hotspur FC 2013/2014

Tussenstand Tottenham Hotspur FC in Engelse Premier League 2013/2014

Topscorers 2013/2014

Assists 2013/2014

Tottenham Hotspur naar seizoen
Tottenham Hotspur